Workstation kan syfta på:

Workstation (musik) –  utrustning för att skapa musik
 Digital Audio Workstation –  en maskin för produktion och bearbetning av musik